

Люди 
 Евклід (; бл. 365 — бл. 300 до н. е.) — давньогрецький математик і визнаний основоположник математики.
 Евклід Мегарський () — засновник мегарської школи філософії.
 Евклід (тиран) — архонт Афін, один з тридцяти тиранів.
 Евклід Цакалотос (; 1960) — грецький економіст і політик.

Інше 
 4354 Евклід (4354 Euclides) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.
 Евклід (космічний телескоп) — космічний телескоп ESA, що планується до запуску в 2023 році.